Минино — деревня в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Кривандинского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Деревня Минино расположена в западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 131 км. Высота над уровнем моря 138 м.

Название 
В письменных источниках деревня упоминается как Минино.

Название связано с календарным личным именем Мина или фамилией Минин.

История 
Перед отменой крепостного права владельцем деревни был помещик Готовицкий.

После отмены крепостного права деревня вошла в состав Семёновской волости.

После Октябрьской революции 1917 года был образован Мининский сельсовет в составе Лузгаринской волости Егорьевского уезда Рязанской губернии. В сельсовет входила деревня Минино.

В 1925 году Мининский сельсовет был упразднён, а деревня Минино передана Семёновскому сельсовету, однако уже в 1926 году Мининский сельсовет был вновь восстановлен. В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Мининский сельсовет был упразднён, а деревня Минино была передана Семёновскому сельсовету, который вошёл в состав Шатурского района Орехово-Зуевского округа Московской области.

В 1977 году Семёновский сельсовет был упразднён, а деревня Минино вошла в состав Лузгаринского сельсовета.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Кривандинское